Escuela Preparatoria Fairfax (Fairfax High School) puede referirse:
 Escuela Preparatoria Fairfax (Los Ángeles)
Fairfax High School (Fairfax, Misuri)
Fairfax High School (Fairfax, Virginia)
Fairfax High School (Fairfax, Oklahoma)
Betty H. Fairfax High School (Phoenix, Arizona)